Глабер може да се отнася за:
 Ардуин Глабер (?-977), маркграф на Торино
 Гай Клавдий Глабер (I век пр.н.е.), римски политик
 Раул Глабер (985-1047), бургундски хронист